

Нетяги — річка у Вінницькому й Липовецькому  районах  Вінницької області

Нетяги — село в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства